Paul Bisciglia (1928-2010), est un acteur français.
 Sébastien Bisciglia (1984-), est un joueur français de rugby à XV.
Patronyme italien